Strömungskanal steht für:
 Strömungskanal, experimenteller Windkanal
 Strömungskanal, experimenteller Wasserkanal
 Strömungskanal (Schwimmbad), Einrichtung in Freizeitbädern